Francisco dos Santos – scultore, pittore e calciatore portoghese
 Francisco dos Santos – calciatore portoghese
 Francisco dos Santos – calciatore brasiliano
 Francisco dos Santos Pereira – politico brasiliano
 Francisco dos Santos Pinto – presbitero e politico brasiliano
 Francisco dos Santos Teixeira – ingegnere, politico, militare e imprenditore portoghese